

Bułgaria 
 Nikołowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Nikołowo – wieś w obwodzie Montana
 Nikołowo – wieś w obwodzie Ruse